

Patronyme 

 Louis Tirman (1837-1899), homme politique d'origine française ;
 Henriette Tirman (1875-1952),  artiste peintre, graveuse et illustratrice française.

Toponyme 

 Tirman, ancien nom de Teghalimet, en Algérie